Maltees basketbalteam (mannen)
 Maltees basketbalteam (vrouwen)